Dhar – municipalità dell'India
 Dhar – comune della Mauritania
 Dhar – stato principesco del passato situato nel subcontinente indiano